Джбейна (, мн. ч. ) — национальный вид мальтийского сыра из козьего или овечьего молока, соли и сычужного фермента. Сыродельческим регионом Республики Мальта считается остров Гоцо. Название сыра «Ġbejna» — защищённое региональное название в ЕС.

Приготовление 
Сыр готовят как из пастеризованного, так и из непастеризованного молока овец или коз. Сыр выкладывают в специальные формы, которые раньше делали из камыша, а теперь из пластика, и высушивают на сквозняке. Существует три основные разновидности джбейны: свежий (), сушёный () и с перцем (). Свежий сыр хранится в сыворотке и очень похож по вкусу и текстуре на итальянскую моцареллу. Сушёный сыр имеет пикантный вкус с нотками мускатного ореха. Сыр в молотом чёрном перце обычно хранится в оливковом масле или специальном маринаде, и чем дольше выдерживается сыр, тем пикантнее и острее становится его вкус.

В мальтийской кухне 
Джбейна используется как вкусовая добавка при приготовлении соусов, он входит в состав национального мальтийского блюда — «вдовий суп» () и из него делают начинку для мальтийского хлеба хобз биз-зэйт (). Этот сыр часто подают к спагетти и используют при приготовлении пиццы.

Литература 
 Berlitz: Malta Pocket Guide. Berlitz. ISBN 9781780047805
 Мальта и мальтийцы. О чем молчат путеводители. Баскина А. ISBN 9785386065065

Ссылки 
 A traditional Maltese cheese

Мальтийские сыры
Сыры по алфавиту